Der Name Taunus bezeichnet

 das Mittelgebirge Taunus in Hessen
 die Taunus Automobilfabrik in Frankfurt (Main) (1907–1909)
 das Automobil Ford Taunus des Herstellers Ford
 den Verbrennungstriebwagen Talbot Typ Taunus
 die Betriebskrankenkasse Taunus BKK
 (10255) Taunus, Asteroid des Hauptgürtels